Heintz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bettina Heintz (född 1949), schweizisk soziolog
 Carl Friedrich Heintz (1802–1868), bayersk politiker
 Daniel Heintz den äldre (omkring 1550–1596), tysk renässansarkitekt
 Dominique Heintz (född 1993), tysk fotbollsspelare
 Emma Heintz (född 1947), tysk che Wohlfahrtseinrichtungs-Gründerin
 Joseph Heintz (konstnär) (1564–1609), schweizisk målare
 Joseph Heintz (idrottsledare) (verksam 1919–1968), fransk fotbollsledare
 Joseph-Jean Heintz (1886–1958), fransk biskop
 Karl Heintz, (1897–1978), bayersk soldat i Första världskriget
 Peter Heintz (1920–1983), schweizisk sociolog
 Richard Heintz (1871–1929), belgisk målare 
 Rohdi Heintz (1943–2014), svensk modeskapare
 Wilhelm Heintz (1888–1966), tysk trädgårds- och landskapsarkitekt
 Wilhelm Heinrich Heintz (1817–1880), tysk kemist

Se även
 Heinz
 Heintze
 Heinrich

Tyska efternamn